Списък с епизодите на Клонинги в мазето – сериал, който се излъчва по Дисни Ченъл.

Епизоди

Сезон 1 (2014) 
Сезон 1 започва излъчването си на 27 февруари 2012 и свършва на 5 ноември 2012. В България премиерата му е на 8 февруари 2014, а краят му на 1 ноември 2014.
 Пилотният епизод е сниман през февруари 2011
 Целият сезон започва да се снима през началото на март 2011 и свършва през февруари 2012
 Хал Спаркс отсъства 4 епизода

Сезон 2 (2014 – 2015) 
На 17 май 2012 „Клонинги в мазето“ е бил обновен за 2 сезон. Премиерата му в САЩ е била на 25 февруари 2013, а краят му на 13 януари 2014. В България началото на сезона е на 8 ноември и свършва на 10 май 2015.
 Хал Спаркс отсъства 6 епизода.

Сезон 3 (2015 – 2016) 
На 26 юли 2013 „Клонинги в мазето“ е бил обновен за трети сезон. Премиерата му в САЩ е била на 17 февруари 2014 със специален едночасов епизод. Краят на сезона в САЩ е била на 5 февруари 2015. В България премиерата му е на 3 октомври 2015. Краят на сезона е на 5 март 2016. В този сезон всички се местят на бионичен остров. Затова в четвърти сезон името на сериала се променя и името му вече е Lab Rats: Bionic Island или на български Клонинги в мазето: Бионичен остров (или Клонинги на бионичен остров).
 Това е единственият сезон, в който нито един главен актьор отсъства
 Дъглъс става добър в този сезон
 Всички се местят на бионичен остров

Сезон 4 (2016 – 2017) 
На 9 май 2014 „Клонинги в мазето“ е обновен за 4 сезон. Премиерата му в САЩ е на 18 март 2015, като се очаква да свърши през 2016. В България започва на 8 октомври 2016 и би трябвало да свърши през 2017.
 Името е променено на Lab Rats: Bionic Island
 На 1 юли Кели Берглънд в интервю с M Magazine обявява, че четвърти сезон ще бъде последният.
 Има кросоувър с „Доктори на супергерои“
 Хал Спаркс отсъства 8 епизода

Списъци